

Persone 
 John James – (1673-1743) – architetto britannico
 John James (1910-1960) – attore statunitense
 John James (1956-) – attore statunitense
 John James (1951-) – tennista australiano
 John James (1914-2002) – pilota britannico